Robbie se může vztahovat k následujícím osobnostem:

příjmení
 Margot Robbie (* 1990) – australská herečka

rodné jméno
 Robbie Robertson (* 1943) – kanadský hudebník
 Robbie Coltrane (1950–2022) – skotský herec
 Robbie France (1959–2012) – anglický hudebník
 Robbie Williams (* 1974) – anglický zpěvák
 Robbie Fowler (* 1975) – anglický fotbalista
 Robbie Keane (* 1980) – irský fotbalista

Související články 
 Robbie (povídka) – povídka Isaaca Asimova